Pentoksid se može onositi na:

Antimon pentoksid, Sb2O5
Arsen pentoksid, As2O5
Ugljen pentoksid, CO5
Diazot pentoksid, N2O5
Jod pentoksid, I2O5
Niobijum pentoksid, Nb2O5
Fosfor pentoksid, P4O10
Tantal pentoksid, Ta2O5
Volfram pentoksid, W18O49